Bear Lake (Michigan)
 Bear Lake (Pensilvânia)
 Big Bear Lake

Ver também 

Desambiguações de topônimos